Spets, alternativt stavat Spetz, är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2014 fanns 575 personer med efternamnet Spets och 428 personer med efternamnet Spetz i Sverige.

Personer med efternamnet Spets eller Spetz

 Bror Spetz (1926–2007), frikyrkopastor
 Eivor Spetz
 Gunnar Spetz (1891–1979), riksdagsman och lantbrukare
 Joel Spets
 Johan Spetz
 Lars-Erik Spets (född 1985), norsk ishockeyspelare
 William Spetz (född 1996), svensk komiker

Se även 
 Spets

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn